Bąk (prononciation : /bɔŋk/) est un mot commun polonais et un nom propre polonais qui peuvent faire référence à :

Nom commun 
Le nom commun polonais bąk fait référence à plusieurs choses qui produisent un bourdonnement :

Zoologie 
 Bąk amerykański, nom polonais du butor (oiseau);
 , nom polonais du taon (insecte) ;
 Bąk ou , nom polonais du bourdon.

Divers 
 , nom polonais de la toupie ;
 Bąk ou ou bączek, nom polonais d'un type de petite barque à rames ou à voile ;
 Bąk ou pierdnięcie ou śmierdzieć (familier), nom polonais du pet.
 , planeur monoplace construit par l'ingénieur polonais , sorti en 1937.

Toponyme 

 , hameau du village de , dans la commune de Kcynia, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie et le powiat de Nakło, en Pologne.
 , village de la gmina Karsin, dans le powiat de Kościerzyna, dans la voïvodie de Poméranie ;
 , village de la municipalité de la gmina de Stara Kiszewa dans le district de Kościerzyna, dans la voïvodie de Poméranie ;

Hydronyme 
 Bąk, ruisseau de Pologne, affluent de la , dans le powiat de Gorlice et la voïvodie de Petite-Pologne, en Pologne.

Patronyme 

 Arkadiusz Bąk (1974-), footballeur polonais ;
  (1980-), sportif polonais de force athlètique et homme fort polonais ;
 Krzysztof Bąk (1982-), footballeur polonais ;
  (1958-), homme politique turc, samorządowiec, poseł na Sejm VI kadencji
  (1922-2016), économiste polonais et directeur du chantier naval ;
  (1912-1969), peintre naït polonais ;
  (1923-1987), acteur polonais ;
  (1930-1998), homme politique polonais ;
  (1962-), footballeur polonais ;
 Jacek Bąk (1973-), footballeur polonais ;
  (1993-), footballeur polonais ;
  (1946-), agriculteur et homme politique polonais ;
 Justyna Bąk (1974-), athlète polonaise.
  (1956-), hockeyeur sur l'herbe polonais ;
  (1977-), artiste plasticien polonais ;
 Krzysztof Bąk (1982-), footballeur polonais ;
  (1984-), poète polonais ;
  (1983-), footballeur polonais ;
  (1961-), footballeur polonais ;
  (1970-), économiste et universitaire polonaise ;
  (1911-2000), linguiste polonais ;
  (1958), acteur polonais ;
  (1958-), activiste scout et homme politique polonais ;
 Tomasz Bąk (1991-), poète polonais.

Références 

Patronyme polonais